Annabelle – nome proprio di persona femminile
 Annabelle – film del 2014 diretto da John Leonetti
 Annabelle – bambola maledetta custodita in un museo del paranormale.
 Annabelle – cantante e attrice francese
 Annabelle – attrice pornografica statunitense
 Annabelle – rivista svizzera
 USS Annabelle (SP-1206) – pattugliatore della marina statunitense

Pagine correlate
Annabel